Gypsum kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gypsum (Colorado)
Gypsum (Kansas)